Українська Національно-Демократична Партія — політична партія, заснована в грудні 1899 у Львові. Керівник — Юліан Романчук.
 Національно-Демократична Партія Буковини — українська політична партія на Буковині. Керівник — Микола Василько.